Distrito Escolar 104 (School District 104) puede referirse:
 Distrito Escolar 104 del Condado de Cook - en la área de Chicago
 Central School District 104
 Sastop School District 104